Urachiche (gemeente), een gemeente in Venezuela
Urachiche (plaats), een plaats in Venezuela, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Urachiche (geslacht), een geslacht van hooiwagens